Fukazawa ist der Familienname folgender Personen:

 Daiki Fukazawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kanato Fukazawa (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Fukazawa Sakuichi (1896–1947), japanischer Holzschnitt-Künstler
 Fukazawa Shichirō (1914–1987), japanischer Schriftsteller und Musiker
 Yuta Fukazawa (* 2000), japanischer Fußballspieler